Osoby o tym nazwisku:
 Derek Ringer – brytyjski pilot rajdowy
 Richard Ringer – niemiecki lekkoatleta
 Sam Ringer – polski malarz